Neera é segundo a mitologia greco-romana, uma ninfa amada pelo Sol, de quem teve 2 filhos.

Mitologia greco-romana